The Singles pode ser:

The Singles: The First Ten Years, álbum do ABBA
Basement Jaxx: The Singles, álbum de Basement Jaxx
The Singles, álbum de Bikini Kill
The Singles: 1969-1973, álbum dos Carpenters
Singles 93-03, álbum de The Chemical Brothers
The Singles, álbum de The Clash
The Singles 1999-2006, álbum de Coldplay
The Singles, álbum de Dannii Minogue
The Singles 81-85, álbum de Depeche Mode
The Singles 86-98, álbum de Depeche Mode
The Singles, álbum de Eminem
The Singles, álbum de Feeder
Singles '96-'06, álbum de Hooverphonic
The Singles, álbum de compilação de Lady Gaga
The Singles 1992-2003, álbum de No Doubt
The Singles, álbum de The Pretenders
The Singles, álbum de Savage Garden
The Singles, álbum de Soft Cell
The Singles: 1996-2006, álbum de Staind

Desambiguação